Jméno Jan Hertl mělo více významných osobností:

 Jan Hertl (historik) (1906–1965) – český historik a sociolog
 Jan Hertl (1929–1996) – český fotbalista